Serio Oriento-Okcidento (Série Orient-Occident en espéranto) est une série éditoriale initiée par l'Association universelle d’espéranto qui vise à contribuer au «Programme de l'UNESCO pour l'Étude et l'Appréciation Réciproque des Cultures ». Dans la série paraissent des œuvres particulièrement importantes et représentatives des littératures des divers pays de l'Orient et de l'Occident dans une traduction en espéranto. Divers éditeurs ont contribué peu à peu à la Serio; chacun a édité un ou plusieurs ouvrages à son gré et selon ses capacités et sa responsabilité financière. Le bureau de l'Association mondiale d'espéranto approuve l'ouvrage pour la Serio sur la proposition de l'éditeur, mais l’association n'engage pas de responsabilité financière.

Conditions techniques 
 Ampleur : Normalement tous les ouvrages de la Serio ont au moins une centaine de pages imprimées. 
 Langue : La qualité linguistique de la traduction doit être garantie.
 Introduction : chaque volume doit contenir une brève explication sur les objectifs de la Serio. Cette explication peut aussi paraitre sous forme d'une préface plus longue du président de l'association mondiale d’espéranto ou d'une autre personnalité désignée à cette fin par le bureau. 
 Détails techniques : Le format, la mise en page, la police de caractères doivent ressembler le plus possible à ceux des volumes déjà parus dans la Serio; format 21 x 15 cm, aire imprimée 162 x 100 mm, caractères 9- ou 10-points.
 Sur les pages de garde doit apparaitre la mention  "Serio Oriento-Okcidento, n-ro # Sub Aŭspicio de UEA en Operaciaj Rilatoj kun Unesko".  (Série Orient-Occident, n° # Sous les auspices de l’association mondiale d’espéranto, en relations consultatives avec l'UNESCO). Le directeur général de l’association indiquera le numéro d'ordre. 
 Tirage : le tirage doit être fixé en accord avec le directeur général de l’association.
 Une partie du tirage sera reliée (ou solidement brochée).
 L'éditeur fera parvenir au siège social de l’association mondiale d’espéranto dès la parution cinq exemplaires reliés pour la Bibliothèque Hodler et à des fins de représentation (entre autres : bibliothèque de l'UNESCO).

Numéros de la Serio

Notes et références

Liens externes 
 ELDONSERIO “ORIENTO-OKCIDENTO” SUB AŬSPICIO DE UEA 

Littérature de langue espéranto
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture